A Estação de Paddington é uma estação que pertence ao sistema de metropolitano de Londres. Ela serve as linhas Bakerloo, Circle, District, Hammersmith & City e Metropolitan.

Estações do Metro de Londres